GLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gilze-Rijen (Paesi Bassi)
 GLZ – (Generalized Linear Models)